Goldener Rathausmann steht für
 Goldener Rathausmann (Wien), ein Preis der Stadt Wien
 Goldener Rathausmann (Festival), ein Musikfestival in der DDR
 Goldener Rathausmann (Dresden), eine Statue in Dresden